Büschdorf ist
 ein Ortsteil der kreisfreien Stadt Halle (Saale) in Sachsen-Anhalt, siehe Büschdorf (Halle)
 ein Ortsteil der Gemeinde Perl im Landkreis Merzig-Wadern im Saarland, siehe Büschdorf (Perl)

Siehe auch:
 Buschdorf
 Büschendorf